Paul Wolfrum ist der Name folgender Personen:

* Paul Wolfrum (Publizist) (1901–1985), deutscher Politiker (NSDAP), Publizist und Tourismusmanager
 Paul Wolfrum (Sänger) (1943–1990), österreichischer Opernsänger (Bariton)